«Кубок Легенд 2012 имени Константина Ерёменко» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), четвёртый розыгрыш Кубка Легенд, который проходил 11—12 февраля 2012 года в Москве в Ледовый дворец «Мегаспорт».

Матчи длились 40 минут (2 тайма по 20 минут). В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь.

Жеребьёвка турнира состоялась 1 февраля.

10 февраля прошли матчи в двух группах по 3 команды. На следующий день победители групп встретились в финальном матче, занявшие вторые места в подгруппах разыграли 3-е и 4-е места, а последние места в подгруппах разыграли 5-е и 6-е места.

На турнире дебютировала сборная Украины, заменившая Испанию.

Все девять игр показывал в прямом эфире телеканал «НТВ-Плюс Наш Футбол». 

Лучший игрок турнира — россиянин Егор Титов.

Участники

Составы команд

Россия 
Вратарь: Александр Филимонов

Защитники: Юрий Ковтун, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Александр Шмарко, Дмитрий Кузнецов

Полузащитники: Егор Титов, Алексей Смертин, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов

Нападающие: Владимир Бесчастных, Сергей Кирьяков

Германия 

Вратари: Дитер Бурденски, Андреас Райнке

Защитники: Михаэль Шульц, Марко Ремер, Маттиас Хергет, Кристиан Вёрнс

Полузащитник: Йорг Хайнрих

Нападающие: Фреди Бобич, Оливер Нойвилль, Рой Прёгер

Голландия 

Защитники: Артур Нуман, Франк Верлат

Полузащитники: Мартин Рейзер, Реджи Блинкер, Рихард Витчге, Роб Витчге

Нападающие: Рууд Гуллит, Пьер ван Хойдонк, Майкл Молс

Италия 

Вратари: Анджело Перуцци, Марко Баллотта

Защитники: Алдаир, Франческо Колоннезе, Джузеппе Фавалли, Чиро Феррара

Полузащитники: Диего Бонавина, Фабио Пеккиа, Анджело Карбоне, Луиджи Ди Бьяджо, Дарио Марколин, Дамиано Томмази.

Нападающий: Бернардо Корради

Португалия 
Вратари: Нену, Нельсон Перейра

Защитники: Фернандо Коуту, Рожерио Матиас, Паулу Мадейра, Димаш Тейшейра, Артур Жорже, Хилдер

Полузащитники: Осеану да Круш, Сержиу Консейсау, Паулинью Сантуш, Руи Баруш, Угу Порфириу

Нападающие: Педру Паулета, Фернанду Гомеш, Даниэль Карвальо

Украина 

Вратарь: Вячеслав Кернозенко

Защитники: Юрий Дмитрулин, Сергей Фёдоров, Дмитрий Парфёнов, Александр Радченко, Сергей Беженар, Юрий Мороз

Полузащитники: Эдуард Цихмейструк, Артем Яшкин, Сергей Кандауров, Виталий Косовский, Андрей Анненков

Нападающий: Сергей Нагорняк

Турнир

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Индивидуальный призы и награды 
 Лучший игрок турнира: Егор Титов (Россия)
 Лучший вратарь турнира: Андреас Райнке (Германия)
 Лучшие бомбардиры турнира (6 мячей): Сергей Кирьяков (Россия), Сергей Нагорняк (Украина).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Организаторы турнира
 Кубок Легенд на Чемпионат.ру
 Кубок Легенд на sports.ru

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
Футбол в России в 2012 году
2012 год в Москве